Hierokles von Alexandria ist der Name folgender Personen:

 Hierokles (Stoiker) (früher irrtümlich Hierokles von Alexandria), antiker Philosoph
 Hierokles von Alexandria (Neuplatoniker), griechischer Philosoph